Mercury est le nom anglais équivalent au français .

Localités 
 Mercury, Nevada, États-Unis
 Mercury, commune française du département de la Savoie

Personnalités 
 Daniela Mercury (née en 1965), chanteuse brésilienne ;
 Freddie Mercury (1946-1991), chanteur du groupe Queen ;
 Gérard Mercury, prêtre français condamné pour pédophilie.

Automobile 
 Mercury, un constructeur automobile américain

Technologie 
 Le programme Mercury, programme spatial américain ayant envoyé le premier vaisseau habité dans l'espace, Mercury.
 Mercury Seven, groupe d'astronautes américains du programme Mercury
 Mercury 13, groupe d'astronautes féminines américaines 
 Les satellites d'écoute électronique américains Mercury.
 Les moteurs hors-bord Mercury (Mercury Outboards), Mercury Marine, Brunswick Marine.
 Le MS Mercury, paquebot échoué en 1913.
 Le Boeing E-6 Mercury, avion militaire américain.
 Les trains Mercury circulant de 1936 à 1959 dans les états du Midwest.

Culture 
 Le  ou Mercury Productions, est la compagnie de théâtre et de productions radiophoniques et cinématographiques d'Orson Welles.

Informatique 
 Mercury, Serveur de messagerie POP3 et SMTP.
 Mercury, langage informatique.
 Mercury Messenger, client MSN Messenger et Jabber multiplateforme écrit en Java.
 Mercury Interactive était un éditeur de logiciels de qualification logiciel (test fonctionnel et de performance), racheté par HP en 2006.

Musique 
 Mercury Records, label musical américain
 Le Mercury Prize est une récompense annuelle qui consacre le meilleur album britannique ou irlandais des douze derniers mois
 Mercury Rev est un groupe de rock américain originaire de Buffalo

Jeu vidéo 
 Archer Maclean's Mercury est un jeu vidéo sorti en 2005.

Sport 

 Le Mercury de Phoenix (en anglais Phoenix Mercury) est une franchise de basket-ball féminin de la ville de Phoenix, membre de la WNBA.
 Joey Mercury, pseudonyme d'un catcheur américain 
 L'équipe cycliste Mercury, ancienne équipe américaine.

Fiction 

 Mercury est un personnage des comics Marvel. 
 Mercury est un fanzine créé par Jean-Pierre Fontana en 1964 et recréé sous forme numérique en 2011. 
 Mercury est un des deux personnages de ratons laveurs (avec son comparse Freddy) faisant une intrusion dans la villa gardée tant bien que mal par le carlin Mike, dans chaque épisode de la série animée en 3D française Mike, une vie de chien, diffusée à partir de 2019.

Films 

 Code Mercury est un film d'action américain avec Bruce Willis dans le rôle principal.

Presse 

 The Athenian Mercury est, historiquement, la première véritable publication périodique de presse écrite à avoir vu le jour en Angleterre
 The Quebec Mercury, journal quotidien anglophone distribué essentiellement à Québec ()
 The Mercury, journal australien

Autre 
 Mercury, une police d'écriture.

Notes et références